Uto – miasto w Japonii
 UTO – urządzenie transportu osobistego